Магнус II:

 Магнус II (1048—1069) — король Норвегии.
 Магнус II (Магнус Хенриксен / Хенрикссон) — король Швеции (1160—1161).
 Магнус II (герцог Брауншвейг-Вольфенбюттеля) (1324—1373) — герцог Брауншвейг-Вольфенбюттеля и Брауншвейг-Люнебурга (под именем Магнус I) с 1369 года из династии Вельфов